Иван Александрович Соболев — род. 24 сентября 1992, Тольятти,Самарская область) — российский пианист, композитор

Биография 
Родился в Тольятти,Самарская область 24 сентября 1992 году. С 2000 по 2007 год обучался в Школа искусств им. М. А. Балакирева в г.Тольятти,Самарская область.

В 2013 году поступает в Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки по специальности «композиция»

В 2017 году сотрудничал с французским режиссёром Agathe Cury (Агата Кюри)

В 2018 году Джазовый журнал «jazzquad» отмечает высокой оценкой альбомы: «Delicious Blues» и «New Knight of Romanticism»

Список сочинений 
 "Tears of My Love" рапсодия для дудука и саксофона
 2 цикла фантазий для фортепиано
 мистерия на библейский сюжет для оркестра
 соната для фортепиано 
 каприччио для гобоя и струнного оркестра
 3 прелюдии для фортепиано
 3 джазовых альбома (Delicious Blues) (New Knight of Romanticism) (Black and Grey)
 6 джазовых миниатюр для фортепиано 
 4 вальса для фортепиано
транскрипция для фортепиано 3 симфонии Малер

Примечания

Ссылки 
 Delicious Blues (Рецензия альбома, 2018)
 New Knight of Romanticism (Рецензия альбома, 2018)
 Black and Grey (Рецензия альбома, 2019)

Композиторы России
Академические музыканты России
Пианисты России
Джазмены России
Музыканты Тольятти